L'any 2001
 La pel·lícula 2001: una odissea de l'espai, de Stanley Kubrick
 L'àlbum 2001 del raper Dr Dre